Дроздецкий — фамилия. Известные носители:

 Дроздецкий, Александр Николаевич (род. 1981) — российский хоккеист, сын Николая Дроздецкого.
 Дроздецкий, Георгий Фёдорович (1948—2019) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер РСФСР (1982).
 Дроздецкий, Дмитрий Анатольевич (род. 1965) — художник группы «Митьки».
 Дроздецкий, Евгений Иванович (1905—1996) — генерал-майор ВС СССР.
 Дроздецкий, Егор Иванович (1930—2021) — советский шахтёр, дважды Герой Социалистического Труда.
 Дроздецкий, Николай Владимирович (1957—1995) — советский хоккеист, отец Александра Дроздецкого.
 Дроздецкий, Павел Гаврилович (1903—1979) — советский государственный деятель, генерал-лейтенант государственной безопасности.